Affassat bezeichnet:
 Affassat (Inselgruppe, Qasigiannguit), Inselgruppe im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Affassat (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland